Malargüe (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Malargüe (departement), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza